Peter Bieri (Pascal Mercier) (ur. 1944) – szwajcarski filozof i pisarz
 Peter Bieri (ur. 1952) – szwajcarski polityk